El nombre New York Giants puede hacer referencia a:

 Los New York Giants, un equipo estadounidense de fútbol americano fundado en 1925;
 Los New York Giants, un equipo estadounidense de béisbol fundado en 1883 que adoptó tal nombre de 1885 hasta 1957 y que actualmente se conocen como los San Francisco Giants.